Сухоре́чка — село в Бузулукском районе Оренбургской области России. Административный центр муниципального образования сельского поселения Сухореченский сельсовет.

География 
Удалённость от районного центра и ближайшей ж/д станции — 12 км.

Расстояние до областного центра — 262 км.

История 
Основано  на казённых землях переселенцами из Тамбовской, Рязанской губерний.

Название по реке Сухой, пересыхающей в летнее время, притоку реки Ток.

Примерно 2—2,5 тыс. лет назад на месте села жило племя кочевников-сарматов, которые добывали и обрабатывали железные руды. Здесь найдены остатки древней железоплавильной печи, куски руды и шламов.

В этом селе 19 апреля 1919 года впервые в истории Красной Армии бойцы 25-й Чапаевской дивизии приняли присягу на верность Советской власти.

Достопримечательности 
Природные
 Геолого-геоморфологический памятник природы «Овраг Сухореченский Коралл». Находится  в 1 км к югу от села. Крупный овраг на правобережье реки Ток, сильно ветвится на мелкие глубокие отвершки, которые соприкасаясь, образуют останцы в виде пиков и гребней. 
 Геологический памятник природы «Овраг Сухореченский Каньон». Находится в 0,5 км к югу от села. Крупный линейный овраг с отвесными скалами, высотой до 15 м. Разрезает толщу лёгких известковых суглинков и глинистый песков.
 Ландшафтно-ботанический памятник природы «Петриковский Лог». Находится в 3 км к юго-западу от села. Байрачная дубрава с примесью липы, клёна остролистного, берёзы. Объект охватывает глубокий лог с ручьём, впадающим в реку Самара.
 Овраг Липуша — ландшафтно-ботанический памятник природы. Эталон овражно-балочных урочищ Общего Сырта.
 Атамановская гора и придорожный утес-выемка — геологический памятник природы. Выходы песчаников, аргиллитов и конгломератов на высоких правобережных склонах над поймой Самары. Свое название гора получила из-за полузавалившейся, овеянной легендами, старинной рукотворной пещеры – бывшего притона шайки разбойников.

Историко-культурные
 Храм иконы Казанской Божией Матери.
 Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ. Расположен в центре села.
 Могила борцов за Советскую власть, расстрелянных  белоказаками в 1918 году. 
 Могила командира партизанского отряда Кузнецова Якова Павловича (1893—1918), расстрелянного дутовцами. 
 Обелиск воинам Чапаевской дивизии.

Заслуженные люди 
 Асеев Фёдор Константинович — Герой Советского Союза.
 Клименко Михаил Гаврилович — Герой Советского Союза.
 Глинушкин Алексей Павлович — Академик РАН, российский фитопатолог.

Учреждения социальной сферы
 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Сухореченская средняя общеобразовательная школа».
 Муниципальное дошкольное бюджетное учреждение детский сад «Чебурашка».
 Сельский Дом культуры.
 УФПС Оренбургской области филиал ФГУП «Почта России»».
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района